Il doppio del torneo di tennis Tennislife Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Alessandro Motti che hanno battuto in finale Ismar Gorcic e Antonio Maiorano 65-7, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Alessandro Motti (Campioni)
Assente

 Marc Fornell-Mestres /  Lamine Ouahab (quarti di finale)
 Thomas Fabbiano /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennislife Cup 2008